SBRF steht für:
 Korea’s Sooam Biotech Research Foundation, Institut von Hwang Woo-suk
 Single Bank Resolution Fonds (meist Single Resolution Fonds; dt.: Einheitlicher Abwicklungsfonds), zweites Kernelement im Einheitlichen Bankenabwicklungsmechanismus der Europäischen Zentralbank
 Flughafen Recife (ICAO-Code), brasilianischer Flughafen

SbRF steht für:
 Sberbank, eine Finanzinstitution in Russland

Abkürzung